Klan může být:

 Klan – exogamní příbuzenská skupina, jež odvozuje svůj původ od společného předka.
 KLAN (časopis) – český elektronický časopis, vycházející na CD, tzv. diskmag.
 Klan (teorie grafů) – pojem teorie grafů